est une expression anglo-saxonne signifiant « yeux sur moi ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de Céline Dion présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Faye Wong sorti le  ;
 ,  chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 ,  chanson de Yū Yamada présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi